
Termin -{ACT}- ima više značenja.

 Genetički kod za treonin
 A.C.T, švedska rok grupa
 Australijska prestonička teritorija